Нью-Амстердам ():

Поселення 
 Нью-Амстердам (Нова Голландія) — колишня голландська колонія в Бразилії;
 Нью-Амстердам (Індіана) — місто в штаті Індіана, США;
 Нью-Амстердам (Вісконсин) — невключена територія в штаті Вісконсин, США;
 Нью-Амстердам (Гаяна) — місто в Гаяні;
 Нью-Амстердам (Нідерланди) — село в провінції Дренте, Нідерланди.

Судна 
 Нью-Амстердам (пароплав, 1905);
 Нью-Амстердам (пароплав, 1937);
 Нью-Амстердам (теплохід, 1983);
 Нью-Амстердам (теплохід).

Різне 
 Нью-Амстердам (театр) — театр у Нью-Йорку;
 The New Amsterdams — рок-гурт;

Див. також 
 Новий Амстердам (значення)